Piwniczna-Zdrój – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Piwniczna-Zdrój – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Piwniczna-Zdrój – przystanek osobowy w Piwnicznej-Zdroju, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Piwniczna